2 Brygada Saperów (II RP)
 2 Warszawska Brygada Saperów
 2 Ciężka Brygada Saperów – sformowana w 1951
 2 Mazowiecka Brygada Saperów